

Geografia 
 Ecuador
 Cantone di Isidro Ayora – cantone nella provincia del Guayas
 Puerto Ayora – città nell'isola di Santa Cruz, arcipelago delle Galápagos
 Spagna
 Ayora – comune nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Isidro Ayora – politico ecuadoriano

Trasporti 
 Ayora – Stazione metropolitana di Valencia in Spagna